Богородский сельсовет — сельское поселение в Шарлыкском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Богородское.

Официальный сайт - http://www.bogorodskiy-selsovet.ru

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1919/356-III-ОЗ образовано сельское поселение Богородский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 http://www.bogorodskiy-selsovet.ru

Муниципальные образования Шарлыкского района
Сельские поселения Оренбургской области